Il gruppo del talco è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del talco 
 Ferripyrophyllite
 Minnesotaite
 Pirofillite
 Talco
 Willemseite

Note 

Talco